God Defend New Zealand er en af New Zealands nationalsange.

Sangtekst 

God of nations! at Thy feet 
In the bonds of love we meet, 
Hear our voices, we entreat, 
God defend our Free Land. 
Guard Pacific's triple star, 
From the shafts of strife and war, 
Make her praises heard afar, 
God defend New Zealand 

Men of ev'ry creed and race 
Gather here before Thy face, 
Asking Thee to bless this place, 
God defend our Free Land. 
From dissension, envy, hate, 
And corruption guard our State, 
Make our country good and great, 
God defend New Zealand. 

Peace, not war, shall be our boast, 
But, should foes assail our coast, 
Make us then a mighty host, 
God defend our Free Land. 
Lord of battles in thy might, 
Put our enemies to flight, 
Let our cause be just and right, 
God defend New Zealand. 
 
Let our love for Thee increase, 
May Thy blessings never cease, 
Give us plenty, give us peace, 
God defend our Free Land. 
From dishonour and from shame 
Guard our country's spotless name 
Crown her with immortal fame, 
God defend New Zealand. 

May our mountains ever be 
Freedom's ramparts on the sea, 
Make us faithful unto Thee, 
God defend our Free Land. 
Guide her in the nations' van, 
Preaching love and truth to man, 
Working out Thy Glorious plan, 
God defend New Zealand.

Eksterne henvisninger 

New Zealand
Nationalsange